Saint-Eloi (Nièvre) – miejscowość i gmina we Francji w regionie Burgundia
 Saint-Eloi (Creuse) – miejscowość i gmina we Francji w regionie Limousin
 Saint-Eloi (Ain) – miejscowość i gmina we Francji w regionie Rodan-Alpy
 Mont-Saint-Éloi – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais